Бікамералізм (законодавча влада)
 Бікамералізм (психологія)